Schliecker ist der Familienname folgender Personen:

 August Eduard Schliecker (1833–1911), deutscher Landschafts-, Architektur- und Vedutenmaler der Düsseldorfer und Münchner Schule
 Melanie Schliecker (* 1974), deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Schlieker